Турнір з боксу в легкій вазі на літніх Олімпійських іграх 2000 пройшов з 17 по 30 вересня і в ньому взяли участь 28 боксерів. Вагові норми становили до 60 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі взяли 28 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 1999 та 2000 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
| RD1=Перший раунд
| RD2=Другий раунд
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD5=Фінал
| Team-width=330
|RD1-team09= |RD1-score09=10
|RD1-team10={{СпортсменОІ прапор 2|Патрік Лопес|VEN|2000|літніх}} |RD1-score10=24
|RD1-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Олександр Малетін|RUS|2000|літніх}} |RD1-score11=14
|RD1-team12= |RD1-score12=5
|RD1-team13= |RD1-score13=7
|RD1-team14={{СпортсменОІ прапор 2|Девід Джексон|USA|2000|літніх}} |RD1-score14=19
|RD1-team15={{СпортсменОІ прапор 2|Селім Паліані|TUR|2000|літніх}} |RD1-score15=14
|RD1-team16= |RD1-score16=5
|RD1-team17={{СпортсменОІ прапор 2|Майкл Кацидіс|AUS|2000|літніх}} |RD1-score17=15
|RD1-team18= |RD1-score18=6
|RD1-team19= |RD1-score19=6
|RD1-team20={{СпортсменОІ прапор 2|Нуржан Карімжанов|KAZ|2000|літніх}} |RD1-score20=16
|RD1-team21= |RD1-score21=3
|RD1-team22={{СпортсменОІ прапор 2|Андрій Котельник|UKR|2000|літніх}} |RD1-score22=RSC
|RD1-team23= |RD1-score23=
|RD1-team24={{СпортсменОІ прапор 2|Реймонд Нарх|GHA|2000|літніх}} |RD1-score24=RSC
|RD1-team25={{СпортсменОІ прапор 2|Георге Лунгу|ROM|2000|літніх}} |RD1-score25=15
|RD1-team26= |RD1-score26=3
|RD1-team27={{СпортсменОІ прапор 2|Крістіан Бехарано|MEX|2000|літніх}} |RD1-score27=17
|RD1-team28= |RD1-score28=5
|RD1-team29={{СпортсменОІ прапор 2|Алмазбек Раїмкулов|KGZ|2000|літніх}} |RD1-score29=15
|RD1-team30= |RD1-score30=4
|RD1-team31={{СпортсменОІ прапор 2|Хосе Леонардо Крус|COL|2000|літніх}} |RD1-score31=10
|RD1-team32= |RD1-score32=9
|RD2-team01= |RD2-score01=15
|RD2-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Тигран Узлян|GRE|2000|літніх}} |RD2-score02=17
|RD2-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Маріо Кінделан|CUB|2000|літніх}} |RD2-score03=14
|RD2-team04= |RD2-score04=8
|RD2-team05= |RD2-score05=
|RD2-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Олександр Малетін|RUS|2000|літніх}} |RD2-score06=RSC
|RD2-team07= |RD2-score07=
|RD2-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Селім Паліані|TUR|2000|літніх}} |RD2-score08=WO
|RD2-team09= |RD2-score09=7
|RD2-team10={{СпортсменОІ прапор 2|Нуржан Карімжанов|KAZ|2000|літніх}} |RD2-score10=9
|RD2-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Андрій Котельник|UKR|2000|літніх}} |RD2-score11=17
|RD2-team12= |RD2-score12=11
|RD2-team13= |RD2-score13=11
|RD2-team14={{СпортсменОІ прапор 2|Крістіан Бехарано|MEX|2000|літніх}} |RD2-score14=14
|RD2-team15={{СпортсменОІ прапор 2|Алмазбек Раїмкулов|KGZ|2000|літніх}} |RD2-score15=12
|RD2-team16= |RD2-score16=2
|RD3-team01= |RD3-score01=
|RD3-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Маріо Кінделан|CUB|2000|літніх}} |RD3-score02=RSC
|RD3-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Олександр Малетін|RUS|2000|літніх}} |RD3-score03=RSC
|RD3-team04= |RD3-score04=
|RD3-team05= |RD3-score05=
|RD3-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Андрій Котельник|UKR|2000|літніх}} |RD3-score06=RSC
|RD3-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Крістіан Бехарано|MEX|2000|літніх}} |RD3-score07=14
|RD3-team08= |RD3-score08=12
|RD4-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Маріо Кінделан|CUB|2000|літніх}} |RD4-score01=27
|RD4-team02= |RD4-score02=15
|RD4-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Андрій Котельник|UKR|2000|літніх}} |RD4-score03=22
|RD4-team04= |RD4-score04=14
|RD5-team01=

Посилання 
 Офіційні результати 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2000